Кульбак — русская фамилия. Известные носители:

 Кульбак, Виктор Алексеевич — французский художник русского происхождения.
 Кульбак, Моисей Соломонович (1896—1937) — еврейский писатель (Белоруссия).
 Кульбак, Соломон (1907—1994) — американский криптограф и математик.

См. также 
 Кульбака, Пётр Леонтьевич
 Кульбакин
 Кульбаков
 Кульбаково